Station Vijfhuizen (België), een Belgisch station
Station Vijfhuizen (Nederland), een voormalig Nederlands station